Le terme Mascouche peut se référer à:

Toponymes

Mascouche, une ville de la rive nord du fleuve Saint-Laurent, dans la MRC Les Moulins, dans Lanaudière, au Québec.
Lac Mascouche, un cours d'eau de la municipalité de Montpellier, dans Papineau (municipalité régionale de comté), dans Lanaudière, au Québec.
Rivière Mascouche, un cours d'eau de la ville de Terrebonne, dans la MRC Les Moulins, dans Lanaudière, au Québec.
 Mascouche Heights, un secteur résidentiel de la ville de Mascouche, dans la MRC Les Moulins, dans Lanaudière, au Québec.
Rapide-Mascouche, un hameau de la ville de Mascouche, dans la MRC Les Moulins, dans Lanaudière, au Québec.
Saint-Henri-de-Mascouche, une municipalité de paroisse fusionné avec la ville de Mascouche, dans la MRC Les Moulins, dans Lanaudière, au Québec.
Paroisse Saint-Henri-de-Mascouche, une paroisse catholique située dans la ville de Mascouche, dans la MRC Les Moulins, dans Lanaudière, au Québec.